Miejscowości w USA:
 Wilkes-Barre – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Wilkes-Barre (ang. Wilkes-Barre Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne